Hulda – profetessa ebraica
 Hulda – poetessa islandese
 Hulda – kibbutz israeliano
 Hulda – opera di César Franck
 Hulda-Hrokkinskinna – saga norrena